Rollinger har flere betydninger:

 Rollinger (filmserie) – filmserie
 Rollinger (film) – film